У́лица Геро́ев Бересте́чка — название улиц в различных населённых пунктах Украины.

 Улица Героев Берестечка — улица в Стрые Львовской области
 Улица Героев Берестечка — улица в Ровно

См. также 

 Улица Героев
 Берестецкая битва